Франко-фламандский конфликт в Бельгии (, )  представляет собой валлоно-фламандское противостояние, которое возникло на основе языкового фактора к середине XIX века. Конфликт имеет давнюю историю, уходящую корнями во времена античности. В середине III века граница Римской империи проходила по р. Рейн, однако долина реки, равно как и лесистая низменность у берегов Северного моря подверглась лишь спорадической романизации. С конца III века в этих регионах начинают селиться германские племена, которые после падения Римской империи становятся хозяевами во всей Западной Римской империи. Тем не менее Суаньский лес предотвратил массовую германскую колонизацию земель к югу и позволил части романского населения региона сохранить свою речь и культуру даже в условиях франкского господства. В современной Бельгии под франко-фламандским конфликтом понимается целый комплекс различий политического, экономического, языкового и этнического характера, которые усиливают поляризацию между двумя общинами.

Предыстория

Демография 

В настоящее время потомками романского населения той эпохи являются франкоязычные валлоны, составляющие порядка 32 % населения Бельгии. Север страны — Фландрия — является областью компактного расселения германоязычных фламандцев (56 % населения), в официальной сфере использующих нидерландский язык. Брюссельцы в основной своей массе (до 90 %) говорят по-французски, хотя Брюссель и является исторически исключительно фламандским городом, как следствие спонтанного процесса галлизации столицы в XIX-XX веках, но валлонами они обычно себя не считают (за исключением недавних иммигрантов из Валлонии). Именно галлизация Брюсселя стала одной из причин начала языкового, а также территориального конфликта в стране.

Средние века 
С конца X века германцы постепенно утрачивают своё явно привилегированное положение в Северной Галлии. К XIII веку усиливается французское влияния во Фландрии, что далеко не всегда приветствовалось местным населением, о чём свидетельствует Битва золотых шпор 1304 года, а также Брюггская заутреня, когда плохое знание франкофонами фламандского языка в буквальном смысле стоило им жизни. Однако не стоит трактовать этот конфликт с чисто языковой и культурной точки зрения — примером могут служить фламандское герцогство Брабант, вставшее на сторону французского короля, и графство Намюр, франкоязычные солдаты которого сражались на стороне фламандского ополчения. 
Но даже военное поражение французов в XIV века не могло остановить растущее влияние французского языка и культуры в раздробленных фламандских и валлонских землях. В период Реформации фламандцы, в отличие от голландцев, продолжали сохранять католичество, а потому остались в составе Испанских Нидерландов, где ведущая роль перешла к валлонской элите и офранцуженной группе фламандских буржуа (франскильоны).

Язык 
Первые десятилетия франко-фламандский конфликт в условиях единой Бельгии проходил исключительно в языковой плоскости. На момент приобретения Бельгией независимости (1830) единственным государственным языком признан французский, хотя, как и в настоящее время, численность фламандцев на тот момент превышала численность валлонцев. Естественной же реакцией на этот языковой «перекос» являлось то, что уже в 1847 году возникает фламандское культурное движение, требовавшее языкового равенства фламандского и французского языков. Французский язык употреблялся повсеместно, став важным инструментом карьерного роста, в то время как фламандский был маргинализирован, несмотря на то, что его считало родным около 60 % населения. Со временем к языковому вопросу добавились экономические, политические и этнические составляющие конфликта.

Экономика 
Хотя в XIX веке Валлония с её угольными шахтами и начала становиться региональным центром индустриализации и современной урбанизации, но всегда уступала и продолжает уступать Фландрии в экономической значимости, так как не имеет выхода к морю, может похвастаться лишь экстенсивным сельским хозяйством и резко отстает в продвижении лёгкой промышленности и новых высокотехнологичных отраслей. 

После Бельгийской революции Льеж и Шарлеруа (Индустриальная долина Валлонии) стали центрами экономического процветания благодаря бурному развитию тяжелого машиностроения, сталелитейной и угольной промышленности, но в первой половине XX века в этих отраслях произошёл упадок, и центр экономической активности из Валлонии переместился во Фландрию.

Кроме того, Фландрия всегда доминировала и культурно (Северное Возрождение), фламандские города являются шедеврами европейской градостроительной архитектуры и ежегодно посещаются миллионами туристов.

Современные проблемы 
 Политический кризис в Бельгии (2007-2010)

Фламандская точка зрения 
 Двуязычный избирательный округ Брюссель-Халле-Вилворде, который стремятся распустить фламандцы, недовольные продолжающейся галлизацией этой части Фламандского Брабанта (был распущен 15 сентября 2011 года).
 Языковые льготы для франкофонов, которые фламандское правительство хочет отменить.
 Брюссельская периферия, в особенности 6 её коммун, в которых благодаря наличию языковых льгот, доля франкофонов выросла с 30 % до 80 %.
 Попытка остановить продолжающийся рост Брюсселя, поглощающего новые территории Фландрии.
 Проблема высокой безработицы в Валлонии и Брюсселе (до 15 % и более) по сравнению с Фландрией (5-6 %), население которой вынуждено субсидировать социальный сектор Валлонии. Уровень жизни, продуктивность, и, собственно и доходы на душу населения в современной Валлонии не только на 25 % ниже, чем в среднем по Фландрии, но и на 15 % ниже средних показателей по ЕС.
 Традиционное нежелание франкофонов изучать нидерландский язык, а тем более фламандские диалекты.
 Социалистические пристрастия в современной валлонской среде.
 Традиционное более дружелюбное отношение к иммигрантам, большинство из которых — выходцы из (частично) франкоязычных стран.
 Проблема территориальной принадлежности ряда приграничных коммун.

Валлонская точка зрения 
 Притеснение франкофонов и полный запрет на применение французского языка в образовательной системе Фландрии.
 Отмена вопроса о языке в переписях.
 Проблема территориальной принадлежности ряда приграничных коммун и эксклава Вурен (Фурон).
 Требование вечного сохранения языковых льгот в имеющих их коммунах.
 Требования снятия территориальной и языковой блокады Брюсселя.

«Осада Брюсселя» Жака Нейринка 

Бельгийский и швейцарский писатель Жак Нейринк издал в 1996 году книгу в жанре политической фантастики — «Осада Брюсселя». Сюжет книги повествует о расколе Бельгии на две половины — фламандскую и валлонскую.

С Брюсселем же возникла драматичная ситуация. Столица бывшей Бельгии и — одновременно — столица Фландрии, находится на фламандской территории, но говорят в ней в основном по-французски. Из-за крушения страны более не существует и отдельного субъекта бельгийской федерации — Брюссельского региона. В Брюссель вступили фламандские «чёрные сотни», французский оказался под запретом. Валлоны начали изгоняться из города. Таким образом, город повторяет судьбу боснийской столицы Сараево. 

Книга вызвала в стране острую критику. Фламандская пресса обвинила автора в нападках на фламандцев. Нейринк отверг эти обвинения, утверждая, что он просто в литературной форме рассуждает о тех тенденциях, которые характерны для сегодняшней Бельгии.

Ссылки 
 Résolution du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités en Belgique (франц.)
 Résolution du Conseil de l’Europe sur la situation de la population francophone vivant dans la périphérie bruxelloise (франц.)
 Avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur le Droit des néerlandophones aux soins médicaux à Bruxelles et dans les municipalités néerlandophones environnantes (франц.)

Примечания 

События в Бельгии
История Бельгии
Конфликты
Языковая политика